ISO 3166-2:TR is een ISO-standaard met betrekking tot de zogenaamde geocodes. Het is een subset van de ISO 3166-2 tabel, die specifiek betrekking heeft op Turkije.

De gegevens werden tot op 13 december 2011 geüpdatet op het ISO Online Browsing Platform (OBP). Hier worden 81 provincies - province (en) / département (fr) / il (tr) – gedefinieerd.

Volgens de eerste set, ISO 3166-1, staat TR voor Turkije, het tweede gedeelte is een tweecijferig nummer. Dit tweecijferig nummer is gelijk aan de codes van de provincie in de Turkse kentekens.

Codes

Zie ook 
 Provincies van Turkije
 .tr

2:TR